Vale Tudo Japan foi um evento de Vale tudo realizado no Japão.

O evento foi organizado e regulamentado pela Shooto Association e a International Shooto Commission.

O evento é considerado o "pai do PRIDE".

Eventos e Resultados

Vale Tudo Japan 1994
29 de Julho 29 de 1994 no Tokyo Bay NK Hall na cidade de Urayasu, Chiba, Japão.

Vale Tudo Japan 1995
20 de Abril de 1995 no Nippon Budokan Hall na cidade de Chiyoda, Tokyo, Japão.

Vale Tudo Japan 1996
 07 de Julho de 1996 no Tokyo Bay NK Hall na cidade de Urayasu, Chiba, Japão.

Vale Tudo Japan 1997
 29 de Novembro de 1997 no Tokyo Bay NK Hall na cidade de Urayasu, Chiba, Japão.

Vale Tudo Japan 1998
25 de Outubro de 1998 no Tokyo Bay NK Hall na cidade de Urayasu, Chiba, Japão.

Vale Tudo Japan 1999
11 de Dezembro de 1999 no Tokyo Bay NK Hall na cidade de Urayasu, Chiba, Japão.

Vale Tudo Japan 2009
30 de Outubro de 2009 no JCB Hall na cidade de Tokyo, Japão.

Vale Tudo Japan 2012
 24 de Dezembro de 2012 no Yoyogi National Gymnasium em Tokyo, Japan.

Vale Tudo Japan 2013 
O Vale Tudo Japan 2013, também chamado de Vale Tudo Japan 3rd, aconteceu no dia 05 de Outubro de 2013 no Ota City General Gymnasium em Ota, Tokyo, Japan.

Links Externos 
 Info sobre o evento no Sherdog.com

Organizações de artes marciais mistas
Eventos de artes marciais